Микрорайон имени Алекса́ндра Космодемья́нского — микрорайон, входящий в состав Калининграда (до 1946 года — Метгетен, , в 1946—1956 годах — Лесное). Административно относится к Центральному району города. Население составляет примерно одиннадцать тысяч жителей.

Поселок в 2017 года переименован в микрорайон Алекса́ндра Космодемья́нского

История 
Первое упоминание о деревушке, называвшейся тогда Минтенгайтен относится к 1278 году. Тогда в ней жили пруссы. В 1432 году Метгетен стал владением влиятельному прусскому семейству Роедеров.

Метгетен был совсем небольшой деревней, или даже всего лишь хутором. Например в 1820 году он состоял из всего двух домов, а постоянных жителей было 29.

В конце XIX -начале XX века в лесу, окружавшем Метгетен, стали строиться загородные виллы.
 
В 1910 году в районе Метгетена была построена железная дорога. Вокруг железнодорожной станции вырос фактически новый посёлок, позаимствовавший название старой деревушки. 16 ноября 1928 года Метгетен вошёл в состав Кёнигсберга. Метгетен стал престижным пригородом Кёнигсберга. В посёлке располагалась престижная женская школа-интернат именем принцессы Цецилии (1913 год), школа пожарных (1939 год). Здесь было несколько религиозных общин: евангелическая Лесная часовня, баптистская часовня, католический приход.

Наиболее трагические события из истории посёлка связаны с Второй мировой войной. В ходе Восточно-Прусской операции, 30 января 1945 года, Метгетен был захвачен частями советской 39-й армии. В ходе контратаки 19 февраля немцам удалось вернуть себе Метгетен. Благодаря этому немцам удалось прорвать окружение Кёнигсберга и открыть коридор до Пиллау, что позволило эвакуироваться из Восточной Пруссии части войск вермахта и мирным беженцам.

По утверждениям немецкой пропаганды, несколько десятков мирных жителей Метгетена, включая детей, были изнасилованы и убиты советскими солдатами. Эти события известны в Германии как Массовое убийство в Метгетене.

Советские войска смогли заново овладеть Метгетеном только 13 апреля, уже после капитуляции Кёнигсберга (9 апреля).

После войны Метгетен был переименован в Лесное. В октябре 1956 года посёлок был назван в честь Александра Космодемьянского.

Достопримечательности 
Мемориал на братской могиле советских солдат (построен в 1971 году, архитекторы Е. Попова и В. Осипова скульпторы Оксана Аврамченко и Израиль Гершбург). На пьедестале установлено артиллерийское орудие ЗИС-3.

Здесь похоронены Герои Советского Союза:
 Евгений Иннокентьевич Бурыхин,
 Пётр Михайлович Дьяков,
 Константин Яковлевич Карташев.
 Завод АвтоТор

Транспорт 
Микрорайон Александра Космодемьянского связан с Калининградом автобусными маршрутами №8 (до Южного вокзала), № 32 (до автошколы в конце ул.Александра Невского), номер 5. Раньше в посёлок ходили троллейбусы маршрутов № 3 (ранее укорочен до Центрального парка, ныне отменен) и № 4 (ныне отменён),троллейбусы маршрутов № 5 (отменен) до ул. Ульяны Громовой и № 6 до улицы Гайдара (отменен). Также имеются одно маршрутное такси - № 92 (мкр. Юго-Восток). В посёлке расположена железнодорожная станция Лесное-новое.

См. также 
 Массовое убийство в Метгетене

Примечания

Источники 
 А. Б. Губин. Поселок должен быть достоин памяти героев // первоначально опубликовано в газете «Гражданин» № 37 (262) 26 сентября — 2 октября 1996 г. Статья размещена на официальном сайте Калининграда.
 
 У поселка имени Александра Космодемьянского — юбилей // Правда.ру, 22.10.2006
 «Metgethen — Лесное — Александра Космодемьянского» // Статья на форуме сайта «Подземелья Кёнигсберга»

Административное деление Калининграда